Свия́гино — топоним в Спасском районе Приморского края.

 Свиягино — железнодорожная станция Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги.
 Свиягино — населённый пункт (тип: железнодорожная станция), посёлок при станции Свиягино в Чкаловском сельском поселении.